17. mistrovství světa  ve volejbale mužů proběhlo ve dnech 25. září – 10. října 2010 v Itálii.

Turnaje se zúčastnilo 24 mužstev, která byla rozdělena do šesti čtyřčlenných skupin. Z každé skupiny postoupily nejlepší tři týmy do druhé fáze (osmifinále) turnaje. Tu utvořilo šest tříčlenných skupin, z nichž nejlepší dvě mužstva postupovala do třetí fáze (čtvrtfinále). Ve čtvrtfinále tak vznikly čtyři skupiny po třech týmech. Družstva na prvním místě postoupila do semifinále, družstva na druhém místě hrála o 5. až 8. místo a družstva na třetím místě hrála o 9. až 12. místo. Mistrem světa se potřetí za sebou stala Brazílie.

Pořadatelská města

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A 

 –  3:0 (25:21, 25:17, 25:21) 

25. září 2010 (17:00) – Milán

 –  3:0 (25:20, 25:16, 25:14)

25. září 2010 (21:00) – Milán

 –  3:1 (15:25, 25:17, 26:24, 25:23) 

26. září 2010 (17:00) – Milán

 –  0:3 (20:25, 17:25, 23:25) 

26. září 2010 (21:00) – Milán

 –  3:2 (32:34, 23:25, 25:19, 25:17, 15:13)

27. září 2010 (17:00) – Milán

 –  3:2 (25:21, 25:10, 21:25, 26:28, 15:13)

27. září 2010 (21:00) – Milán

Skupina B 

 –  3:0 (25:14, 25:21, 25:14) 

25. září 2010 (17:00) – Verona

 –  2:3 ( 25:21, 18:25, 19:25, 25:20, 13:15)

25. září 2010 (21:00) – Verona

 –  0:3 (18:25, 15:25, 15:25) 

26. září 2010 (17:00) – Verona

 –  3:1 (30:28, 21:25, 25:20, 25:19) 

26. září 2010 (21:00) – Verona

 –  3:1 (25:23, 25:22, 25:27, 25:23) 

27. září 2010 (17:00) – Verona

 –  3:2 (34:32, 18:25, 23:25, 25:21, 15:12)

27. září 2010 (21:00) – Verona

Skupina C 

 –  3:0 25:11, 25:20, 25:22) 

25. září 2010 (17:00) – Modena

 –  1:3 22:25, 22:25, 28:26, 19:25) 

25. září 2010 (21:00) – Modena

 –  0:3 22:25, 23:25, 19:25) 

26. září 2010 (17:00) – Modena

 –  3:1 25:17, 25:12, 24:26, 25:20) 

26. září 2010 (21:00) – Modena

 –  1:3 25:21, 22:25, 21:25, 19:25) 

27. září 2010 (17:00) – Modena

 –  2:3 25:21, 14:25, 21:25, 25:23, 11:15)

27. září 2010 (21:00) – Modena

Skupina D 

 –  0:3 (23:25, 17:25, 18:25) 

25. září 2010 (17:00) – Reggio di Calabria

 USA –  3:2 (22:25, 19:25, 25:18, 25:22, 15:11)

25. září 2010 (21:00) – Reggio di Calabria

 –  3:1 (25:12, 25:19, 17:25, 25:15) 

26. září 2010 (17:00) – Reggio di Calabria

 –  USA 0:3 (19:25, 23:25, 19:25) 

26. září 2010 (21:00) – Reggio di Calabria

 –  3:0 (25:22, 25:20, 25:20) 

27. září 2010 (17:00) – Reggio di Calabria

 USA –  3:1 (22:25, 27:25, 25:22, 25:20)

27. září 2010 (21:00) – Reggio di Calabria

Skupina E 

 –  3:2 (25:19, 22:25, 25:21, 24:26, 15:11)

25. září 2010 (17:00) – Turín

 –  3:0 (25:14, 25:19, 25:22) 

25. září 2010 (21:00) – Turín

 –  3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 25:22) 

26. září 2010 (17:00) – Turín

 –  3:2 (25:22, 23:25, 25:17, 28:30, 19:17)

26. září 2010 (21:00) – Turín

 –  1:3 (23:25, 25:27, 30:28, 25:27) 

27. září 2010 (17:00) – Turín

 –  0:3 (17:25, 20:25, 19:25)

27. září 2010 (21:00) – Turín

Skupina F 

 –  3:0 (25:22, 25:21, 25:13) 

25. září 2010 (17:00) – Terst

 –  0:3 (21:25, 21:25, 13:25) 

25. září 2010 (21:00) – Terst

 –  3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:23) 

26. září 2010 (17:00) – Terst

 –  3:2 (25:20, 21:25, 25:23, 22:25, 15:13)

26. září 2010 (21:00) – Terst

 –  3:0 (27:25, 25:22, 25:20) 

27. září 2010 (17:00) – Terst

 –  1:3 (19:25, 18:25, 25:21, 23:25)

27. září 2010 (21:00) – Terst

Osmifinále

Skupina G 

 –  0:3 (22:25, 22:25, 18:25) 

30. září 2010 (17:00) – Catania

 –  1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 18:25) 

1. října 2010 (21:00) – Catania

 –  3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 25:21) 

2. října 2010 (21:00) – Catania

Skupina H 

 –  1:3 (25:16, 19:25, 22:25, 19:25) 

30. září 2010 (17:00) – Milán

 –  0:3 (17:25, 25:27, 15:25) 

1. října 2010 (21:00) – Milán

 –  3:0 (25:23, 25:18, 25:19) 

2. října 2010 (17:00) – Milán

Skupina I 

 –  3:0 (25:21, 25:17, 25:18) 

30. září 2010 (21:00) – Catania

 –  3:2 (17:25, 22:25, 25:21, 25:20, 15:13)

1. října 2010 (17:00) – Catania

 –  1:3 (20:25, 30:28, 16:25, 19:25)

2. října 2010 (17:00) – Catania

Skupina L 

 USA –  0:3 (19:25, 22:25, 22:25) 

30. září 2010 (17:00) – Ancona

 –  USA 2:3 (25:23, 14:25, 27:25, 20:25, 7:15)

1. října 2010 (21:00) – Ancona

 –  3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

2. října 2010 (17:00) – Ancona

Skupina M 

 –  1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25) 

30. září 2010 (21:00) – Milán

 –  0:3 (19:25, 22:25, 23:25) 

1. října 2010 (17:00) – Milán

 –  3:1 (25:22, 16:25, 25:14, 25:19)

2. října 2010 (21:00) – Milán

Skupina N 

 –  0:3 (16:25, 20:25, 20:25) 

30. září 2010 (21:00) – Ancona

 –  3:0 (25:22, 25:18, 25:17) 

1. října 2010 (17:00) – Ancona

 –  0:3 (18:25, 20:25, 20:25)

2. října 2010 (21:00) – Ancona

Čtvrtfinále

Skupina O 

 –  USA 0:3 (16:25, 14:25, 23:25) 

4. září 2010 (17:00) – Řím

 USA –  1:3 (25:14, 23:25, 26:28, 22:25) 

5. září 2010 (21:00) – Řím

 –  3:1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:19)

6. září 2010 (21:00) – Řím

Skupina P 

 –  3:1 (25:15, 21:25, 25:22, 25:18) 

4. září 2010 (17:00) – Florencie

 –  1:3 (26:28, 25:16, 21:25, 25:27) 

5. září 2010 (17:00) – Florencie

 –  0:3 (22:25, 17:25, 15:25)

6. září 2010 (17:00) – Florencie

Skupina Q 

 –  1:3 (21:25, 25:27, 28:26, 18:25) 

4. září 2010 (21:00) – Florencie

 –  3:1 (25:22, 15:25, 25:22, 25:22) 

5. září 2010 (21:00) – Florencie

 –  2:3 (25:22, 23:25, 28:26, 28:30, 11:15)

6. září 2010 (21:00) – Florencie

Skupina R 

 –  2:3 (20:25, 25:22, 25:23, 21:25, 8:15)

4. září 2010 (21:00) – Řím

 –  3:0 (25:23, 25:18, 25:13) 

5. září 2010 (17:00) – Řím

 –  3:0 (25:17, 25:20, 25:19)

6. září 2010 (17:00) – Řím

Semifinále 
 –  2:3 (25:22, 17:25, 29:31, 25:22, 14:16)

9. září 2010 (17:05) – Řím

 –  1:3 (15:25, 22:25, 25:23, 17:25) 

9. září 2010 (21:15) – Řím

Finále 
 –  0:3 (22:25, 14:25, 22:25)

10. září 2010 (21:15) – Řím

O 3. místo 
 –  3:1 (25:21, 25:22, 26:28, 25:19) 

10. září 2010 (17:05) – Řím

O 5.–8. místo 
 –  3:1 (25:20, 26:24, 20:25, 25:23) 

8. září 2010 (17:05) – Modena

 USA –  3:0 (25:22, 25:20, 25:23) 

8. září 2010 (21:05) – Modena

O 5. místo 
 –  USA 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)

9. září 2010 (21:05) – Modena

O 7. místo 
 –  3:0 (26:24, 26:24, 25:21) 

9. září 2010 (17:05) – Modena

O 9. – 12. místo 
 –  3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 26:24) 

8. září 2010 (17:05) – Florencie

 –  0:3 (21:25, 20:25, 16:25) 

8. září 2010 (21:05) – Florencie

O 9. místo 
 –  3:1 (25:22, 18:25, 25:21, 25:22)

9. září 2010 (21:05) – Florencie

O 11. místo 
 –  1:3 (17:25, 23:25, 25:16, 21:25) 

9. září 2010 (17:05) – Florencie

Soupisky 
1.  Brazílie

Trenér: Bernardo Rezende

2.  Kuba

 Trenér: Orlando Samuels Blackwood

3.  Srbsko

 Trenér: Igor Kolaković

10.  Česko

 Trenér: Jan Svoboda
 Asistent trenéra: Milan Hadrava

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky FIVB
  Sportovní statistiky
  Oficiální stránky
 (cs) Český volejbalový svaz

Mistrovství světa ve volejbale mužů
Volejbal v roce 2010
Volejbal v Itálii